Kim Clijsters e Ai Sugiyama erano le detentrici ma la Clijsters ha deciso di non partecipare. La Sugiyama ha partecipato insieme a Liezel Huber ma sono state sconfitte in finale da Cara Black e Rennae Stubbs per 6-3, 7-65.

Teste di serie 

 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (semifinale)
 Svetlana Kuznecova /  Elena Lichovceva (quarti di finale)
 Martina Navrátilová /  Lisa Raymond (semifinale)
 Nadia Petrova /  Meghann Shaughnessy (quarti di finale)
 Liezel Huber /  Ai Sugiyama (finale)
 Cara Black /  Rennae Stubbs (campionesse)
 Janette Husárová /  Conchita Martínez (terzo turno)
 María Vento-Kabchi /  Angelique Widjaja (quarti di finale)

 Myriam Casanova /  Nicole Pratt (secondo turno) 
Nessuna 
 Marion Bartoli  /  Émilie Loit (quarti di finale) 
 Li Ting /  Sun Tiantian (primo turno) 
 Anastasija Myskina /  Vera Zvonarëva (secondo turno) 
 Silvia Farina Elia /  Francesca Schiavone (secondo turno) 
 Els Callens /  Petra Mandula (terzo turno) 
 Emmanuelle Gagliardi /  Roberta Vinci (terzo turno) 
 Alicia Molik /  Magüi Serna (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2004